Габтали — топоним.

 Габтали — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Габтали — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.